Pching-jang může být:

 Pching-jang (Če-ťiang) – okres v Če-ťiangu
 Lin-fen – městská prefektura v Šan-si dříve známá jako Pching-jang

 Princezna Pching-jang († 623) – tchangská princezna a válečnice, dcera císaře Kao-cua